

Кулаково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Кулаково — село, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Кулаково — село, Нерчинський район, Забайкальський край
 Кулаково — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область